Социал-либеральная партия:
 Социал-либеральная партия (Бразилия)
 Социал-либеральная партия (Молдавия)
 Хорватская социал-либеральная партия

См. также 
 Либеральная партия